Attianus ist das Cognomen folgender Personen:

 Marcus Ulpius Attianus, römischer Offizier
 Publius Acilius Attianus, römischer Ritter